Wabitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Wabitsch (* 1997), österreichische Schauspielerin
 Josef Wabitsch (1866–1945), österreichischer Politiker (SDAP), Landtagsabgeordneter